Il doppio del torneo di tennis Bressanone Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jordan Kerr e Damien Roberts che hanno battuto in finale Marcelo Charpentier e Diego del Río 7-63, 7-5.

Teste di serie 

 Marcus Hilpert /  Thomas Strengberger (semifinali)
 Jordan Kerr /  Damien Roberts (Campioni)

 František Čermák /  Radovan Svetlík (semifinali)
 Tim Crichton /  Stefano Tarallo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bressanone Challenger 2000